Hiperion može značiti:

 Hiperion (mjesec), saturnov satelit
 Hiperion (mitologija), lik iz grčke mitologije
 Hiperion (čestica), jedna od subatomskih čestica